Dix navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Hussar :
 Le premier  est un sixième rang de 28 canons lancé en 1757 et capturé par les français en 1762 après s’être échoué au large du Cap-Haïtien sur l'île d'Hispaniola.
 Le deuxième  est un sixième rang de 28 canons lancé en 1763 et détruit le 24 novembre 1780 alors qu’il tentait de négocier le passage de hell Gate près de New York. 
 Le troisième Hussard est une galère américaine capturée en 1778 et vendue en 1786. Ce Hussard peut être la même galère Hussar construit à Philadelphie au cours de l'occupation britannique 1777-1778 sur les ordres du capitaine Sir Andrew Hammond aux loyalistes. Il a été utilisé pendant la bataille de Red Bank et à Fort Mifflin sous Lord Cornwallis.
 Le quatrième Hussard était le frégate Protector de 26 canons de la marine du Massachusetts, de 586 tonnes (bm), lancé en 1779 à Newburyport, Massachusetts, que le HMS Roebuck et le HMS Medea capturèrent le 5 mai 1781; la Royal Navy la renomma HMS Hussar et la vendit en 1783 ) la Compagnie danoise des Indes orientales.
 Le cinquième  est un sixième rang de 28 canons lancé en 1784 et détruit le 27 décembre 1796 lorsqu’une forte tempête la conduisit à terre à environ 15 milles à l’ouest de l’île de Batz.
 Le sixième  était un sloop de 14 canons, à l’origine le Français corsaire Hussard, capturé en 1798 et vendu en 1800.
 Le septième  est un cinquième rang de 38 canons lancé en 1799 et détruit le 8 février 1804 en s’échouant sur un récif près de l’île de Sein. Son équipage l’a brûlée et la plupart se sont échappées à bord de bateaux de pêche qu’ils ont réquisitionnés aux insulaires.
 Le huitième  était un cinquième rang de 46 canons lancé en 1807 et utilisé en 1861 comme cible.
 Le neuvième  était une canonnière torpilleur en service de 1894 à 1920.
 Le dixième  est un dragueur de mines lancé en 1934 et accidentellement coulé en 1944 au large de la Normandie par des avions de la Royal Air Force.

Références  
 Colledge, J. J.; Warlow, Ben (2006) [1969]. Ships of the Royal Navy: The Complete Record of all Fighting Ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London: Chatham Publishing. .
 Hepper, David J. (1994). British Warship Losses in the Age of Sail, 1650-1859. Rotherfield: Jean Boudriot. .

Hussar